

Patronyme 
Hauchecorne est un nom de famille français ; il est surtout localisé en Normandie, principalement en Seine-Maritime. Il est notamment porté par : 
 Hauchecorne (vers 1750-après 1807), un abbé et un linguiste français ;
 Friedrich Hauchecorne (1894–1938), un directeur de zoo allemand ; 
 Wilhelm Hauchecorne (1828–1900), un géologue allemand.

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand